Hoogste tijd (roman), een boek van Harry Mulisch
 Hoogste tijd (film), een film naar dit boek